Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 750 dans le monde.

 Route 750 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 750 en Finlande
 Route nationale 750 en France
 Autoroute A750 en France